

Ґралево — село в гміні Санток Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Ґралево — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґралево — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства